All Good Things (Come to an End) — это песня, написанная Нелли Фуртадо, Тимбалэндом, Флойдом Хиллсом и Крисом Мартином для третьего студийного альбома Нелли Фуртадо Loose, была спродюсирована Тимбалэндом и Danja и выпущена в ноябре 2006-го года качестве 3-го сингла с альбома в Европе и 4-го — в США.

Список композиций 
Британский CD-сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (radio edit)
 «Maneater» (Radio 1 Live Lounge session)

Maxi-CD сингл
 «All Good Things (Come to an End)» (radio mix)
 «All Good Things (Come to an End)» (feat. Rea Garvey)
 «No Hay Igual» (feat. Calle 13)
 «All Good Things (Come to an End)» (video)

Европейский Германский maxi-CD
 «All Good Things (Come to an End)» (radio edit)
 «All Good Things (Come to an End)» (feat. Rea Garvey)
 «Maneater» (Live Lounge Radio session)
 «All Good Things (Come to an End)» (video)

Чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Дании
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Песни Нелли Фуртадо
Баллады 2000-х годов